Gilang (Bluto)
 Gilang (Ngunut)
 Gilang (Taman)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing